Эбигейл Адамс (урождённая Смит, ,  — ) — первая американская феминистка, супруга 2-го президента США Джона Адамса, первая леди США с 4 марта 1797 по 4 марта 1801 года. Мать 6-го президента США Джона Куинси Адамса.

Биография 
Родилась в 1744 году в Уэймуте в провинции Массачусетс-Бэй. Заядлая читательница, она была не по годам эрудированной девушкой, отлично разбираясь в поэзии, философии и политике. Хотя Эбигейл давно была знакома с Джоном Адамсом, серьёзные отношения у них завязались лишь в 1762 году. В октябре 1764 года они поженились. У четы было три сына и две дочери, а их семейный союз длился более 50 лет.

Длительные поездки Джона Адамса в качестве окружного судьи, делегата Континентального конгресса, а затем дипломатического представителя приводили к длительным разлукам. Связь с мужем Эбигейл поддерживала посредством многочисленных писем. В 1784 году она вместе с мужем переехала в Париж, где тот исполнял обязанности посла.

Когда Джон Адамс стал первым вице-президентом США, Эбигейл сблизилась с женой президента Мартой Вашингтон и оказывала заметную помощь в организации официальных приёмов, благодаря опыту, полученному за рубежом. Подобной деятельностью она занималась и после того, как её муж в 1797 году вступил в должность президента США. В 1800 году после переноса столицы в Вашингтон Эбигейл Адамс стала первой хозяйкой Белого дома. В 1801 году после поражения на президентских выборах они вернулись в Массачусетс.

Эбигейл скончалась 28 октября 1818 года от брюшного тифа. Похоронена рядом со своим мужем в Куинси в Первой приходской церкви. Несколько лет спустя её сын — Джон Куинси Адамс — стал шестым президентом США.

Феминизм 
Эбигейл Адамс считается первой американской феминисткой. Она была убежденной сторонницей прав женщин и яркой представительницей женской эмансипации в американской истории. В своем письме к мужу от 31 марта 1776 г. она призывает ввести право голоса или представительство для женщин в новом государстве — Соединенных Штатах Америки. В этом письме появляется цитата, впоследствии сделавшая ей всемирно известной активисткой феминизма.

По её мнению, власть мужчин является тиранической, так как сама природа мужчины толкает его на злоупотребление своей силой и властью. Эта тираническая природа мужчин проявляется в порабощении ими женщин. Поэтому законы нового государства должны защитить их права.

Образ в кино 
 «Джон Адамс» (2008) — Лора Линни

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Abigail Adams Home
 Биография Эбигейл Адамс в National First Ladies' Library

Эбигейл
Родители президентов США
Деятели феминизма США
Вторые леди США
Национальный зал славы женщин